Het WTA-tennistoernooi van Charleston (officieel Family Circle Cup) van 2013 vond plaats van 1 tot en met 7 april 2013 in de Amerikaanse stad Charleston (South Carolina). Het was de 41e editie van het toernooi. Er werd gespeeld op een gravel-ondergrond. Het is het enige toernooi dat werd gespeeld op groen gravel.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen twaalf speelsters uit de top 30 deel.

Titelverdedigster Serena Williams was het eerste reekshoofd. Zij slaagde erin haar titel te prolongeren door in de finale af te rekenen met de als negende geplaatste Jelena Janković, in drie sets. Williams wist voor de derde keer in haar carrière het toernooi van Charleston op haar naam te schrijven. Het was haar 49e WTA-titel.

De Nederlandse Arantxa Rus kwam niet voorbij de eerste ronde.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Eindfase 
{{Wedstrijdschema laatste 4 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Halve finale
| RD2=Finale
| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Serena Williams
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=5
| RD1-team2= Venus Williams
| RD1-score2-1=1
| RD1-score2-2=2
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=9
| RD1-team3= Jelena Janković
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=6
| RD1-score3-3=6
| RD1-seed4= 
| RD1-team4= Stefanie Vögele
| RD1-score4-1=2
| RD1-score4-2=7
| RD1-score4-3=2

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Serena Williams
| RD2-score1-1=3
| RD2-score1-2=6
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=9
| RD2-team2= Jelena Janković
| RD2-score2-1=6
| RD2-score2-2=0
| RD2-score2-3=2
}}

 Deel 1 

 Dubbelspel 
Van de titelhoudsters Anastasia Pavljoetsjenkova en Lucie Šafářová had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Šafářová verdedigde haar titel samen met Française Kristina Mladenovic.

Het eerste reekshoofd, Andrea Hlaváčková en Liezel Huber, wist zonder setverlies de finale te bereiken. Daar moesten zij evenwel het hoofd buigen voor het ongeplaatste koppel Kristina Mladenovic / Lucie Šafářová''' dat de eindstrijd in twee sets, met een tiebreak in de tweede set, naar zich toe trok. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Mladenovic had daarnaast vier eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Šafářová een.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Charleston 2013
Charleston